Partido de la Unidad Popular puede referirse a: 

 Unidad Popular, coalición de partidos de izquierda que llevó a Salvador Allende a la presidencia de Chile. 
 Partido de la Unidad Popular, partido político comunista paraguayo, miembro de la coalición Frente Guasú.
 Partido de la Unidad Popular, partido político comunista portugués, existente entre 1974 y 1976. 
 Partido de la Unidad Popular, partido político tayiko de derecha que existió entre 1994 y 1998, miembro de la Oposición Tayika Unida.
 Partido de la Unidad Popular, partido nacionalista y socialista tunecino, fundado en 1981.

Véase también 

 Unidad Popular (desambiguación)